Шешма — река в республике Татарстан и Самарской области России, приток Камы
 Шешма — река в Тверской области России, приток Вазузы